Бытом-Северный () — остановочный пункт железной дороги (платформа) в городе Бытом, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт построен в 1859 году, когда эта территория была в составе Королевства Пруссия.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 
 Информации в базе semaforek 

Остановочные пункты в Силезском воеводстве
Транспорт в Бытоме